Salt and Pepper steht für:
 Salt and Pepper (deutscher Titel Salz und Pfeffer), US-amerikanischer Film (1968) von Richard Donner
 Salt and Pepper, US-amerikanisches Album (1963) von Sonny Stitt und Paul Gonsalves

Siehe auch:
 Salt ’n’ Pepa
 Pepper and Salt
 Pfeffer und Salz